Biserica de lemn din Mănăstioara se poate referi la:

 Biserica de lemn din Mănăstioara (Siret), cunoscută și ca Biserica Sbierenilor, construită în anul 1730 în satul Țibeni și reamplasată în satul Mănăstioara, astăzi cartier al orașului Siret, județul Suceava
 Biserica de lemn din Mănăstioara (Udești), cunoscută și ca Schitul Mănăstioara, construită în secolul al XVIII-lea în satul Mănăstioara din comuna Udești, județul Suceava